

Film
The Auctioneer – film del 1927 diretto da Alfred E. Green
The Auctioneer – documentario del 2012 diretto da Hans Olson

Televisione
The Auctioneer – episodio del 1954 della serie televisiva I segreti della metropoli

Musica
The Auctioneer – canzone del 1956 di Leroy Van Dyke